Directeur-grootaandeelhouder, een bedrijfswerknemer
Directors Guild of America, een Amerikaanse vakbond